Хокинс, Джон может означать:
 Хокинс, Джон (1532—1595) — английский моряк, кораблестроитель, адмирал.
 Хокинс, Джон — современный американский лингвист, профессор.
 Хокинс, Джон (более известен как Джек Хокинс; 1910—1973) — британский актёр театра и кино.